ZRA steht für:
 Zambezi River Authority, Behörde der Staaten Sambia und Simbabwe zur Nutzung des Sambesi
 Zeiss-Rechen-Automat, siehe ZRA 1
 Zentralstelle für radioaktiven Abfall, siehe Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
 Zuckerfabrik und Raffinerie Aarberg AG, siehe Schweizer Zucker
 Zuflussregelungsanlage, Ampel für vermehrtes Verkehrsaufkommen auf Schnellstraßen

Abkürzung